Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1912 прошли с 17 по 19 июля. В соревнованиях по академической гребле было разыграно 4 комплекта медалей, участвовали только мужчины.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 658—676)